Ganja peut désigner :
 le cannabis (nom familier) ;
 la ville de Ganja aussi orthographiée Gandja en Azerbaïdjan ;
 un ganja, un type de navire que l'on trouve en mer d'Oman.
 Ganja, film d'animation 3D sorti en 2019

Psychotrope (nom familier)